Мужская сборная Бразилии по хоккею на траве () — мужская сборная по хоккею на траве, представляющая Бразилию на международной арене. Управляющим органом сборной выступает Конфедерация хоккея на траве и индорхоккея Бразилии ().

Сборная занимает (по состоянию на 6 июля 2015) 37-е место в рейтинге Международной федерации хоккея на траве (FIH).

Результаты выступлений

Мировая лига 
 2012/13 — 31-е место (выбыли во 2-м раунде)
 2014/15 — ?? место (выбыли в 1-м раунде)

Панамериканские игры 
 1967—2003 — не участвовали
 2007 — 8-е место
 2011 — не участвовали
 2015 — 4-е место

Панамериканский чемпионат 
 2000 — не участвовали
 2004 — 10-е место
 2009 — 7-е место
 2013 — 7-е место

Чемпионат Южной Америки 
 2003 — 5-е место
 2006 — 5-е место
 2008 — 4-е место
 2010 — 4-е место
 2013 — 
 2014 — 4-е место

См. также 
 Женская сборная Бразилии по хоккею на траве

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Конфедерации хоккея на траве и индорхоккея Бразилии (Confederação Brasileira de Hoquei sobre a Grama e Indoor — Official website)
 Страница мужской сборной на сайте Конфедерации хоккея на траве и индорхоккея Бразилии

Бразилия
Хоккей на траве
Хоккей на траве в Бразилии